Алекса́ндр Вита́льевич Горбачёв (р. 28 сентября 1984, Обнинск) — российский музыкальный журналист. Обозреватель (с 1 июля 2013 по август 2014 — главный редактор) журнала «Афиша», эксперт премии «Степной волк» и портала «Красная звезда». В течение трёх лет подряд (2010—2012) становился номинантом премии «Степной волк» в категории «Катализатор».

Биография 
Родился 28 сентября 1984 года и вырос в Обнинске. В 2001 году окончил городскую гимназию, где учился в одном классе с пловцом Николаем Скворцовым. В том же году перебрался в Москву и поступил на историко-филологический факультет РГГУ, получив диплом филолога в 2006 году. Кроме того, с октября 2003-го по апрель 2004 года он проходил обучение по программе «Культурная журналистика» института Про Арте. В тот же период работал корректором в интернет-издании «Полит.ру», в журнале «Октябрь» были опубликованы две статьи Горбачёва: «Смещение языков» (№ 12, 2003) и «Живая литература» (№ 5, 2004).

Увлечённый чтением сайта Непопса.ру, который считал «лучшим русскоязычным сайтом о музыке», и в целом не удовлетворённый состоянием российской музыкальной журналистики, Горбачёв в феврале 2003 года создаёт собственный любительский сайт Muscience на хостинге Яндекс.Народ. Вскоре его тексты на этом сайте были замечены блюзовым организатором и музыкантом Владимиром Кожекиным, благодаря которому началось сотрудничество начинающего музыкального критика с профессиональными изданиями. В конце года писал для газеты man’Music, которая вскоре прекратила существование. В январе 2004 года Горбачёв стал обозревателем на сайте «Звуки.ру», где к осени 2005-го были опубликованы около сотни его статей. Он также сотрудничал с «Еженедельным журналом», «Русским Newsweek», журналами Play и «Эксперт», сайтом «Полит.ру».

С 2005 года Горбачёв начал работать музыкальным обозревателем в журнале «Афиша», занял должность заместителя главного редактора 1 апреля 2011 года.

Горбачёв уделял особое внимание начинающим российским исполнителям, и помимо публикаций о них в музыкальном блоге «Афиши» он с 2009 года курирует проект «Среда Горбачёва», в рамках которого проводились концерты в клубе Ikra и выпускались небольшими тиражами диски на одноимённом подлейбле компании «Союз». После закрытия клуба в январе 2011 года концертная часть изменила формат, превратившись, по словам организатора, «в кочевую эфемерную сущность, способную материализоваться на площадке решительно любой — и в самых разных формах». Предпосылкой этого изменения Горбачёв считает становление и укрепление музыкальной ниши молодых музыкантов из России. В 2010 году по просьбе Олега Нестерова он был составителем сборника No Oil. No Stress. No Noise, а в следующем году организовал проект «Делай меня точно», трибьют группе «Мумий Тролль» в исполнении артистов, открытых журналом «Афиша».

Вместе с Ильёй Красильщиком он был редактором-составителем книги «История русских медиа 1989—2011. Версия „Афиши“», выпущенной в 2011 году. В декабре того же года Александр Горбачёв, как и другие сотрудники журнала «Афиша», присоединился к митингующим на Болотной площади.
 
В июле 2016 года стал редактором отдела специальных корреспондентов на сайте Meduza. В январе 2019 года объявил об уходе из редакции из-за «волатильной ситуации», сложившейся в последние несколько месяцев, и так как ему «не близка публичная риторика руководства относительно произошедшего за последние три месяца».

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину.

Награды 
В октябре 2017 года совместно с Иваном Голуновым, Александром Борзенко и Даниилом Туровским получил ежемесячную журналистскую премию «Редколлегия» за статью «„Христианского государства“ не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Профиль на сайте «Афиши»
 Материалы на «Полит.ру»
 Материалы в «Эксперте»
 Статьи А. Горбачёва на сайте Звуки.ру
 Muscience
 

Выпускники РГГУ
Музыкальные журналисты России
Журналисты «Афиши»
Журналисты Meduza
Лауреаты премии «Редколлегия»